Wim Kloppenburg (pianist) (1910 - 2000), een Nederlands pianist, muziekpedagoog en musicoloog
 Wim Kloppenburg (kerkmusicus) (1939), een Nederlands kerkmusicus en hymnoloog